Agía Paraskeví, une ville de la banlieue nord-est d'Athènes ;
 , un village de Chalcidique ;
 Agía Paraskeví, un village du dème de Réthymnon, en Crète ;
 Agía Paraskeví, un village du dème d'Ágios Vasílios,  en Crète ;
 Agía Paraskeví, un village du dème d'Amári, en Crète ;
 Agía Paraskeví, un village du dème de Flórina, district régional de Flórina, en Macédoine-Occidentale ;
 Agía Paraskeví, un village au centre de l'île de Lesbos ;
 Agía Paraskeví, un village de Macédoine-Occidentale ;
 Dème d'Agía Paraskeví, un ancien dème du district régional de Kozáni, en Macédoine-Occidentale ;
 Agía Paraskeví, un village du dème de Patras, district régional d'Achaïe, en Grèce-Occidentale.